Die Australian Open 2018 im Tischtennis waren das achte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 24. bis 29. Juli im australischen Geelong statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Australian Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 13. März 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 13. März 2020)

ITTF World Tour
Tischtennisveranstaltung 2018
Tischtenniswettbewerb in Australien
Sportveranstaltung in Greater Geelong City